Ариса:

 Ариса — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Ариса — мясное блюдо восточной кухни, по своему виду напоминающее суп-пюре.
 Ариса, Рональдо (род. 1998) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Альянса Петролера».

 Ариса (имя) — японская интерпретация имени "Алиса".